Минна () — город в нигерийском штате Нигер.

Географическое положение 
Высота центра НП составляет 306 метров над уровнем моря.

Климат

Демография 
Население города по годам:

Известные жители 
 Ибрагим Бабангида — президент Нигерии с 1985 по 1993 год.
 Абдусалам Абубакар — президент Нигерии с 9 июня 1998 по 29 мая 1999 года.

Примечания

Ссылки 

Столицы штатов Нигерии
Минна